Montechiaro puede referirse a:

 Montechiaro d'Asti, localidad y comuna de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia
 Montechiaro d'Acqui, localidad y comuna de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia